Vantoux peut désigner :

 Vantoux, commune française située dans le département de la Moselle ;
 Vantoux, ancienne commune française située dans le département de la Côte-d'Or, d'abord renommée Vantoux-lès-Dijon, du  au , puis fusionnée, à partir de cette date, avec la commune de Messigny, sous le nouveau nom de Messigny-et-Vantoux ;
 Vantoux, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Vantoux-et-Longevelle.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France